My Arms, Your Hearse — третий студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth, вышедший в 1998 году.

Список композиций 
 «Prologue» — 0:59
 «April Ethereal» — 8:41
 «When» — 9:14
 «Madrigal» — 1:26
 «The Amen Corner» — 8:43
 «Demon of the Fall» — 6:13
 «Credence» — 5:26
 «Karma» — 7:52
 «Epilogue» — 3:59
Бонус-треки с переиздания 2000:
 «Circle of the Tyrants» (кавер на Celtic Frost) — 5:12
 «Remember Tomorrow» (кавер на Iron Maiden) — 5:00

Участники записи 
 Микаэль Окерфельдт — вокал, электро- и акустическая гитары, бас-гитара (в студии)
 Петер Линдгрен — электро- и акустическая гитары
 Мартин Мендес — бас-гитара (в туре)
 Мартин Лопес — ударные
Дополнительные музыканты
 Фредрик Нордстрём — орган Hammond

Примечания 

Альбомы Opeth
Альбомы Candlelight Records
Альбомы Century Media Records